The Thunderbolt – cortometraggio del 1912
 The Thunderbolt – cortometraggio del 1914 diretto da Scott Sidney
 The Thunderbolt – cortometraggio del 1916 diretto da William Bertram
 The Thunderbolt – film del 1919 diretto da Colin Campbell